Японію на літніх Олімпійських іграх 2020 представляли п'ятсот п'ятдесят два спортсмени у тридцяти семи видах спорту.

Спортсмени

Посилання 
 Японський олімпійський комітет  
 Японія на сайті МОК  

2020
Країни на літніх Олімпійських іграх 2020